Seznam polkov z zaporedno številko 88.

Seznam 
 Pehotni
 88. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 88. pehotni polk (Wehrmacht)
 88. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 88. strelski polk (ZSSR)
 88. grenadirski polk (Wehrmacht)
 88. pehotni polk (ZDA)

 Zračnoprevozni/Jadralni
 88. jadralni pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 88. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 88. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 88. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 88. artilerijski polk (Wehrmacht)
 88. minometni polk (Wehrmacht)
 88. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi